Nogometni Klub (FC) Šahtjor Karagandi () ali Futboljnyj klub «Šahtjor» Karaganda () je kazahstanski nogometni klub iz Karagandija, ki igra v prvi kazaški ligi. Ustanovljen je bil leta 1958, domači stadion kluba je Stadion Šahtjor.Je standarden prvoligaš vse od leta 1992.

Rekorderji po nastopih za klub

Nekdanji znani igralci

Uspehi

Kazahstanska Premier Liga: 2 x državni prvaki

2011, 2012

Kazahstanski Pokal: 1 x pokalni zmagovalci

2013

Kazahstanski Superpokal: 1 x zmagovalci superpokala

2013

Prva Liga Sovjetske Zveze: 1 x državni prvaki

1962

Pokrovitelji 
Glavni sponzor kluba je največji svetovni proizvajalec jekla ArcelorMittal. Opremljevalec kluba je italijanski proizvajalec športne opreme z imenom lotto.

Rezultati v 1.ligi od osamosvojitve

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stran kluba (kazaško, rusko, angleško)

Nogometni klubi
Šport v Kazahstanu

Športna moštva, ustanovljena leta 1958